Ritchey ist der Name folgender Personen:

 Claude Ritchey (1873–1951), US-amerikanischer Baseballspieler
 George Willis Ritchey (1864–1945), US-amerikanischer Optiker, Teleskopbauer und Astronom
 Thomas Ritchey (1801–1863), US-amerikanischer Politiker
 Tom Ritchey (* 1956), US-amerikanischer Erfinder und Radrennfahrer

Ritchey bezeichnet außerdem:

 Ritchey Design, US-amerikanischer Hersteller von Fahrradrahmen und -komponenten, Firma von Tom Ritchey
 Ritchey (Kalifornien), eine ehemalige, heute verlassene Siedlung im Amador County des US-Bundesstaates Kalifornien
 Ritchey (Missouri), eine kleine Siedlung im Südwesten des US-Bundesstaates Missouri im Newton County
 Ritchey (Mondkrater), benannt nach George Willis Ritchey
 Ritchey (Marskrater), benannt nach George Willis Ritchey

Siehe auch:

 Richey
 Ritchie